Maripuu ist der Familienname folgender Personen:

 Aime Maripuu (* 1934), estnische Schriftstellerin 
 Maret Maripuu (* 1974), estnische Politikerin
 Nicklas Maripuu (* 1922), schwedischer Fußballspieler